El término tipología (de tipo y logía) puede referirse, en esta enciclopedia:

 a la tipología en las ciencias sociales;
 en la antropología, a la tipología, la ciencia que estudia los distintos tipos de etnias en que se divide la especie humana;
 en la medicina, a la tipología, la ciencia que estudia los varios tipos de la morfología del ser humano en relación con sus funciones vegetativas y psíquicas;
 a la tipología lingüística, la especialidad que compara las lenguas para clasificarlas y establecer entre ellas relaciones, genealógicas o no, según las afinidades que se adviertan entre los rasgos de sus sistemas fonológico, morfológico y sintáctico;
 a la tipología morfológica, la clasificación de las lenguas (según Friedrich y August von Schlegel);

Otros usos 
 a la tipología, el conjunto de las disciplinas que se emplean para clasificar los artefactos;
 a la tipología lítica;
 a la tipología arqueológica;
 a la tipología en sociología;
 en la teología, a la tipología, la interpretación de algunos personajes e historias del Antiguo Testamento, así como los presagios del Nuevo Testamento;
 a la tipología de museos, la clasificación de los museos realizada por lo general atendiendo a sus colecciones;
 a la tipología del producto, la clasificación de bienes de consumo colocados por la industria y comercio en el mercado.